Ладигін Микола Іванович (1903—1975) — російський поет-паліндроміст.
 Ладигін Микола Миколайович (1981) — український хокеїст.